Die Haltestelle Klagenfurt West in St. Martin-Waidmannsdorf ist eine Betriebsstelle an der Drautalbahn.

Aufbau 
Zwei Seitenbahnsteige mit Fahrkartenautomat am Haupteingang, Rollstuhlrampen und elektronischen Monitoren der Abfahrten und Ankünfte. Am Bahnhofsvorplatz ist ein Fahrradleihservice, eine Wendeschleife und der Park-and-Ride-Platz Minimundus. Die Endhaltestelle der Linien 15 und 60 einseitig (links) vor der Wendeschleife.

Personennahverkehr 

Ehemals verkehrte die Linie 62 von Klagenfurt West nach Universität. Diese wurde oft als „Geisterbus“ bezeichnet, wegen geringer Passagierzahl.

Weblinks 

 Geisterbus wird abgeschafft auf www.kleinezeitung.at
 Klagenfurt-West: Neue Haltestelle geht in Betrieb auf www.meinbezirk.at

Klagenfurt West
Bahnhof in Kärnten
Verkehr (Klagenfurt am Wörthersee)
Bauwerk in Klagenfurt am Wörthersee
Drautalbahn